Атка́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Аткарская улица — улица в Самаре.
 Аткарская улица — улица в Саратове.